Mark Milligan (n. 4 august 1985) este un fotbalist australian.

Statistici

Legături externe

Fotbaliști australieni
Fotbaliști internaționali australieni
Sportivi australieni în viață